Лос Ареналес има више значења:

 Лос Ареналес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Ареналес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ареналес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ареналес (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ареналес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ареналес, Лос Пуентес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ареналес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ареналес (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Ареналес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ареналес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ареналес, Сан Хуан Дедо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ареналес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ареналес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику